Хагеман (, ) — немецкая и французская фамилия. Известные носители:
 Хагеман, Вольф (1898—1983) — немецкий офицер, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Хагеман, Фриц (1901—1974) — швейцарский борец-вольник.
 Хагеман, Эме (1861—1935) — бельгийский конник.